Pałys ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Pałys (* 1995), polnische Leichtathletin
 Marcin Pałys (* 1964), polnischer Chemiker